Kozojedy steht für:

 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, Gemeinde im Okres Praha-východ
 Kozojedy u Kralovic, Gemeinde im Okres Plzeň-sever
 Kozojedy u Rakovníka, eine Gemeinde im Okres Rakovník in Tschechien
 Kozojedy u Žlunic, Gemeinde im Okres Jičín
 Kozojedy, Ortsteil von Lány u Bylan, Okres Chrudim
 Kozojedy, Ortsteil von Zaječov, Okres Beroun

Kozojedy ist der Name folgender Personen:

 Dalibor von Kozojedy († 1498), böhmischer Ritter